Bortoli ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Bortoli (1923–2010), französischer Journalist
 Karl Bortoli (1912–2010), österreichischer Fußballspieler
 Luca Giacomo Bortoli (* 1934), italienischer Gastronom